Джованни Бельтрами: Бельтрами, Джованни (1779) — итальянский художник.
 Бельтрами, Джованни (1860) — итальянский художник.